Пунч — многозначный термин.
 Пунч — город в индийском штате Джамму и Кашмир.
 Пунч — округ в индийском штате Джамму и Кашмир.
 Пунч — округ в пакистанском штате Азад-Кашмир.